Имеровигли, Меровингли () — гора в Греции, высочайшая вершина на острове Отони. Расположена в 2 километрах к северо-западу от деревни Амос. Высота 393 м над уровнем моря.

Примечания 

География Керкиры
Горы Греции